Miejscowości w USA:
 Cheboygan – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Cheboygan
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Cheboygan (ang. Cheboygan County) – w stanie Michigan